Manca perro puede referirse a:

 el nombre común de la planta Erinacea anthyllis; o
 el nombre común de la planta Nassauvia ulicina.